Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1986 () — 8-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 4 по 11 апреля 1986 года в городе Карачи (Пакистан).

Победителями Трофея чемпионов (в 1-й раз в своей истории) стала сборная ФРГ, второе место заняла сборная Австралии, бронзовым призёром чемпионата стала сборная Пакистана.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир; 1-е место на Олимпийских играх 1984 и чемпионате мира 1982
  — 2-е место на чемпионате мира 1982 и на Олимпийских играх 1984
  — 1-е место на Трофее чемпионов 1985, 3-е место на чемпионате мира 1982
  — 3-е место на Олимпийских играх 1984
  — 4-е место на чемпионате мира 1982
  —

Результаты игр

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1986 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1986 на сайте todor66.com

1986
Апрель 1986 года
1986 год в Пакистане
Международные соревнования по хоккею на траве в Пакистане
Международные спортивные соревнования в Карачи